Floccularia — рід грибів родини Agaricaceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Floccularia відносять 9 видів:
 Floccularia albolanaripes
 Floccularia decorosa
 Floccularia fusca
 Floccularia luteovirens
 Floccularia pitkinensis
 Floccularia rickenii
 Floccularia rickenii
 Floccularia straminea
 Floccularia subcaligata

Примітки

Джерела 
 Pouzar, Z. 1957. Nova genera macromycetum I. Ceská Mykologie. 11(1):48-50 - P.49

Роди грибів
Печерицеві